Гранха Рејес има више значења:

 Гранха Рејес (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Рејес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику